Hans Holthuis (jurist) (1947), Nederlands officier van justitie, en griffier van het Joegoslavië-tribunaal
Hans Holthuis (schaatser) (1967), Canadees schaatser